Le Château du Bois de la Roche peut désigner :
 un château à Garlan,
 un château à Néant-sur-Yvel.

Bois de la Roche